Дорога Наполеона — путь, который прошёл Наполеон I после побега с острова Эльба. Сейчас это 325-километровый участок французского национального маршрута N85 (фр.).

История

Наполеон 
После высадки 1 марта 1815 года в бухте Гольф-Жюан с армией в 1200 человек Наполеон пошёл на Грас и прошёл до Альп по долине реки Дюранс. В то время дорога была труднопроходима в некоторых местах. Между Грасом и Динем дорога ещё не была построена, и армия императора прошла этот участок на мулах.

XX век 
В XX веке дорога была улучшена. Асфальт был положен в 1927 году. Название «Дорога Наполеона» маршрут получил в 1932 году. Выпускаются специальные почтовые карточки с картой «Дороги Наполеона» с указанием всех городов по маршруту. Возле озера Лаффре под Греноблем возле дороги установлен памятник Наполеону.

Галерея

Маршрут 
Дорога Наполеона пролегает через следующие города:

 Антиб
 Грас
 Сен-Валье-де-Тье
 Кастеллан
 Динь-ле-Бен
 Систерон
 Гап
 Коль Байяр
 Корп
 Ла-Мюр
 Лаффре
 Гренобль

Примечания

Ссылки 
 

Дороги Франции
История региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег
Достопримечательности региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег
Сто дней